Му́ка, муки, мучення — страждання.
 Мука́ — розмовна назва борошна.

Див. також 
 Мук

Примітки